Singles Club — мини-альбом американской рок-группы Paramore, выпущенный через год после ухода братьев Фарро из группы. Все четыре песни были выпущены отдельно. Песня Monster выпущена ранее в качестве сингла. Последней песней, вышедшей с этого мини-альбома, стала In The Mourning, демоверсию которой Хейли и Тэйлор записали ещё в январе 2011 года.

Singles Club вышел на физическом носителе (LP) в ограниченном количестве. Каждая песня записана на отдельной пластинке.

Список композиций

Ссылки 
 

Альбомы Paramore
Сборники на английском языке